Grazer Bucht steht für:
 eine Randbucht des Tethysmeeres zu den Alpen, Steirisches Tertiärbecken
 speziell den inneren Teilbereich um Graz, heute ein Becken des Murtales, das Grazer Becken